William Henry (1914-1982) – attore statunitense
William Henry (1774-1836) – chimico inglese che formulò la legge di Henry
William Henry (1859-1928) – nuotatore britannico
William Henry, principe di Nassau-Saarbrücken (1718-1768) 
William Henry, principe di Nassau-Usingen (1684-1718)
Guglielmo III d'Inghilterra (1650-1702) – noto anche come William Henry, principe di Orange
Guglielmo IV d'Inghilterra (1765-1837) – noto come William Henry, duca di Clarence prima di diventare re